BWY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Royal Air Force Base, Bentwaters, Regno Unito